

Toponymes 

 Vidor, commune italienne de la province de Trévise dans la région Vénétie en Italie.
 Vidor, ville américaine de l'état du Texas.

Personnalités 

La famille Vidor, famille subsistante Française dont Georges Vidor, armateur français (1861-1928) ;

De nombreuses personnalités d'origine Hongroise :

Zsigmond Vidor, médecin hongrois (1835-1908) ;
Emil Vidor, architecte hongrois (1867-1952) ;
King Vidor, réalisateur américain (1894-1982) ;
Florence Vidor, de son vrai nom Florence Arto, actrice américaine (1895-1977) ;
Charles Vidor, réalisateur hongrois (1900-1959) ;
Vuk Vidor, de son vrai nom Vuk Veličković, artiste franco-serbe (1965-).
Hilla Vidor, actrice israélienne (1975-).

Voir aussi 
 Giovanni da Vidor, condottiere, participa à la première croisade.
Tisone da Vidor (1209-1245), évêque de Trévise.
 Vidor (1310-1402), famille de la noblesse vénitienne.
 Charles-Marie Widor, organiste, professeur et compositeur français (1844-1937).